Нечита́йло — украинская фамилия.

Известные носители:
 Нечитайло, Александр Владимирович (род. 1975) — российский пловец в ластах.
 Нечитайло, Василий Кириллович (1915—1980) — советский художник.
 Нечитайло, Владимир Владимирович (род. 1967) — солист группы «Технология»
 Нечитайло, Даниил Иванович (1902 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Нечитайло, Жанна Олеговна (род. 1980) — российская пловчиха в ластах.
 Нечитайло, Оксана Владимировна (род. 1984) — певица, выступающая под псевдонимом Согдиана.
 Нечитайло, Пётр Степанович (1920—1997) — председатель Государственного комитета по кинофикации Марийской АССР, заслуженный работник культуры РСФСР.
 Нечитайло, Полина Дмитриевна (род. 1982) — российская актриса театра и кино.
 Нечитайло, Семён Васильевич (1862 — не ранее 1907) — член II Государственной думы от Киевской губернии.

Двойная фамилия 
 Андриенко-Нечитайло, Михаил Фёдорович (1894—1982) — французский живописец, сценограф.

См. также 
 Сальский музей имени народного художника В. К. Нечитайло